Этьен Антонелли (; 24 августа 1879, Валенсия, Испания — 7 марта 1971, Монпелье, Франция) — французский экономист и политический деятель, профессор права, депутат Верхней Савойи в 1924—1932 годах.

Биография 
Этьен родился 24 августа 1879 года в городе Валенсия, Испания в семье корсиканского торговца и экспортера вин.

Образование получил в лицее Марселя, защитил первую диссертацию в 1905 году на тему «Протекционизм виноградарства со стороны государства» на факультете права в Марселе, а в Париже вторую диссертацию в 1906 году на тему «Расторжение договора трудового найма».

Преподавательскую деятельность начал в качестве преподавателя на юридическом факультете в Монпелье в 1906—1910 годах, в 1910—1913 годах стал лектором на , с 1913 года в Университете Пуатье.

В 1906 году был одним из основателей Комитета социальной демократии вместе с Поль-Бонкуром и Эдуардом Эррио.
	
В период Первой мировой войны был мобилизован, в 1915 году получил ранение и был награждён крестом ордена почетного легиона. С июня 1917 года по июнь 1918 года являлся военным атташе в России, в 1920 году командирован в Египет. Будучи свидетелем Октябрьской революции, изложил свои довольно благожелательные впечатления о ней в книге «Большевистская Россия» («La Russie bolchéviste»), переведённую на ряд языков. 

В 1919 году был назначен профессором права на юридический факультет в Лионе, где работал до 1924 года.

11 мая 1924 года был избран в депутаты Верхняя Савойя от , вошёл в группу социалистических партий. Был членом комиссии по социальному страхованию, комиссии гражданского законодательства и уголовным делам, комиссии по Алжиру, колонии и протектората. Являлся создателем первой системы обязательного социального страхования во Франции. 29 апреля 1928 года был переизбран на второй срок, где был членом комиссии по страхованию, и в комитете по финансам. В мае 1932 года на выборах не был переизбран.
И в 1932—1934 годах был заведующим кафедры социального страхования в  Консерватории искусств и ремёсел, а в 1934 году был назначен профессором, в 1938 году гранд-профессором, а в 1945 году стал президентом юридического факультета в Монпелье.

Автор ряда работ, включая: «Социалистическая демократия перед лицом современных идей» («La Démocratie Socialiste devant les idées présentes», 1911); «Рабочая деятельность» («Les Actions de Travail», 1912); «Основы чистой экономии» («Les principes d'Économie pure», 1914); «Африка и Версальский мир» («L'Afrique et la paix de Versailles», 1922). Был главным редактором газеты «La Démocratie Sociale», постоянный сотрудник газеты «Peuple» и многочисленных журналов.

Антонелли умер 7 марта 1971 года в Монпелье во Франции.

Награды 
Э. Антонелли был награждён:
 кавалер Ордена Почётного легиона,
 командор Ордена Почётного легиона,
 офицер Ордена Академических пальм.

Библиография 
 Antonelli E. La protection de la viticulture par l'état. — Paris: Chevalier et Rivière, 1905
 Antonelli E. La démocratie sociale devant les idées présentes — Paris: M. Rivière, 1911
 Antonelli E. Principes d'économie pure : la théorie de l'échange sous le régime de la libre concurrence — Paris : Librairie des Sciences Politiques et Sociales, 1914
 Antonelli E. La Russie bolchéviste — Paris: B. Grasset, 1919
 Antonelli E., Carroll C.A. Bolshevik Russia — New York: A.A.Knopf, 1920
 Antonelli E. Bolshevist Russia: a philosophical survey — London : S. Paul & Сo, 1920
 Antonelli E. L’Afrique el la paix de Versailles, 1921

Примечания 

Политики Франции